Poga steht für:
Poga, Pflanzengattung mit der einzigen Art Poga oleosa (Familie Anisophylleaceae)

Poga ist der Familienname folgender Personen:
 Andris Poga (* 1980), lettischer Dirigent
 Petro Poga (1850–1944), albanischer Politiker und Publizist